Osoby noszące nazwisko Olter
 Bailey Olter (1932–1999) – mikronezyjski polityk
 Jacek Olter (1972–2001) – polski perkusista jazzowy

 Inne
 Jacek Olter – album muzyczny z 2006 roku